Studler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Studler (Politiker, 1840) (1840–1914), Schweizer Politiker
 Albert Studler (Politiker, 1882) (1882–1975), Schweizer Politiker